Роздзе́ле () — наименования различных географических объектов в Польше.

Населённые пункты 
 Роздзеле (гмина Жегоцина) – село в Малопольском воеводстве;
 Роздзеле (гмина Липинки) – село в Малопольском воеводстве.

Другое 
 Роздзеле (перевал) – наименование перевала в Татрах;
 Роздзеле (гора)  – наименование горы в Татрах.